Mangelia rugirima är en snäckart som beskrevs av Dall 1889. Mangelia rugirima ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
rugirima